

Geografia

 Vologda – città capoluogo dell'oblast' omonimo
 Vologda – fiume della Russia europea centrale, affluente della Suchona
 Oblast' di Vologda – oblast' del Circondario federale nordoccidentale

Altro
 Vologda Air – compagnia aerea russa
 Vologda – brano musicale dei Pesniary